Rasputín puede referirse también a:

 Grigori Rasputín, místico ruso colaborador de los zares de Rusia.

 Rasputin, canción interpretada por Boney M
 Piotr "Peter" Nikolaievitch Rasputín, conocido como Coloso, personaje de ficción de Marvel Comics.
 Grigori Rasputín (Hellboy), personaje ficticio, villano de Hellboy.
 Rasputín (Corto Maltés), personaje de Corto Maltés.
 Rasputín (miniserie), película para la televisión que narra la vida de Grigori Rasputín y los últimos días de la Dinastía Romanov y protagonizada por Alan Rickman.